Скетч (, буквально — ескіз, начерк, нарис)
 Скетч — у XIX — на початку XX віків — коротка п'єса з двома, рідше трьома персонажами.
 Скетч — начерк олівцем, ескіз.
 Скетч (графіті) — невеличкий малюнок у стилі графіті, як правило не більше альбомного аркуша.
 Скетч (рукоділля) — шаблон по якому виготовляють декілька схожих виробів, зберігаючи при цьому початкову композицію, сплановану початковим автором.
 Скетч (3D) — двовимірний ескіз майбутньої 3D моделі.
 Скетч (естрадне мистецтво).